Cage su naselje u općini Okučani u Brodsko-posavskoj županiji. Nalaze se sjeverno od Okučana na cesti prema Lipiku.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Cage su imale 426 stanovnika, dok su 2001. imale 437 stanovnika od toga 385 Hrvata i 48 Srba.

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji